Carlo Bordini – poeta e storico italiano
Giorgio Bordini – autore di fumetti italiano
Giovanni Francesco Bordini – arcivescovo cattolico italiano
Pietro Bordini – scultore italiano

Pagine correlate
Bordin